Ю́рий Никола́евич Иса́ков () — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1971). На дипломатической работе с 1971 года.
 1986—1990 гг. — советник, начальник отдела Департамента международных экономических организаций МИД СССР.
 1990—1996 гг. — старший советник Постоянного Представительства России при ООН.
 1996—2000 гг. — заместитель директора Департамента международных организаций МИД России.
 2000—2004 гг. — заместитель Постоянного Представителя России при ООН.
 2004—2008 гг. — посол по особым поручениям МИД России.
 14 июля 2008 — 17 августа 2016 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Болгарии.

Семья 
Женат, имеет сына.

Награды 
 Орден Дружбы (29 июня 2013) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «Стара планина» I степени (29 августа 2016, Болгария)
 Орден Болгарской Православной Церкви святых Кирилла и Мефодия I степени (2016).

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (20 июня 1994)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (13 июня 2004)
Чрезвычайный и Полномочный Посол (13 апреля 2009).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Болгарии
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Дипломаты СССР
Дипломаты России
Послы Российской Федерации в Болгарии